Мунихия, может означать:
 Мунихия — гора (холм), ныне Кастела (гора).
 Мунихия — крепость, возвышавшуюся над Пиреем, в которой дислоцировался македонский гарнизон после Ламийской войны.
 Мунихия — гавань, ныне Микролимано (гавань).
 Мунихия — богиня Артемида.
 Мунихии — праздник Артемиды Мунихии.

См. также 
 Муних